Zbýšov est un toponyme qui peut désigner :

Zbýšov, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Zbýšov, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Zbýšov, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie